Axel von Freytagh-Loringhoven – politico tedesco 
 Bernd Freytag von Loringhoven – generale tedesco, ufficiale della Wehrmacht durante la seconda guerra mondiale
 Elsa von Freytag-Loringhoven – artista e poetessa tedesca
 Hugo von Freytag-Loringhoven – generale e storico tedesco
 Johann Freitag von Loringhoven – militare tedesco e Gran Maestro dell'Ordine di Livonia
 Wessel Freytag von Loringhoven – militare tedesco, membro della resistenza tedesca contro Hitler